Кремс () может означать топонимы и фамилию:

Топоним 
 Кремс-на-Дунае (часто просто Кремс) — город в федеральной земле Нижняя Австрия
 Кремс-Ланд (округ) — округ в федеральной земле Нижняя Австрия
 Кремс (Каринтия) — коммуна в австрийской федеральной земле Каринтия
 Кремс I — бывшая коммуна в германской федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, ныне — в составе коммуны Лецен
 Кремс II — коммуна в германской федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн
 Кремс — река в Австрии, левый приток Дуная

Фамилия 
 Кремс, Андрей Яковлевич (1899—1975) — советский учёный-геолог.